Рассольная — топоним в Пермском крае России.

Реки 
 Рассольная (приток Байдача)
 Рассольная (приток Сыры)
 Рассольная — приток Чусовой.
 Большая Рассольная — приток Яйвы.

Населённые пункты 
 Рассольная — деревня в Пермском районе.
 Рассольная — урочище в Пермском районе.